Abdoulaye Diagne-Faye (1978) – ex calciatore senegalese
 Alain Diagne (...-2012) – cestista senegalese
 Aminata Diagne (1961) – ex cestista senegalese
 Atoumane Diagne (1998) – cestista senegalese
 Bireyma Diagne (1955) – ex cestista senegalese
 Diawandou Diagne (1994) – calciatore senegalese
 Fallou Diagne (1989) – calciatore senegalese
 Ibrahima Diagne (...-2014) – allenatore di pallacanestro senegalese
 Mansour Diagne (1933) – ex cestista senegalese
 Mbaye Diagne (1991) – calciatore senegalese con cittadinanza ivoriana
 Modou Diagne (1994) – calciatore senegalese con cittadinanza francese
 Moussa Diagne (1994) – cestista senegalese con cittadinanza spagnola
 Raoul Diagne (1910-2002) – calciatore francese